Macau může znamenat:

 Macau (Brazílie) – obec ve státě Rio Grande do Norte v Brazílii
 Macau (Francie) – obec v departementu Gironde ve Francii
 Macau (ostrov) – ostrov v estuáru Gironde v obci Macau (Francie)
 Macao portugalsky Macau – zvláštní správní oblast ČLR